Басейн може да се отнася за:

 Воден басейн
 Водосборен басейн
 Плувен басейн